Le Bret ist der Familienname folgender Personen:

 Didier Le Bret (* 1963), französischer Diplomat und Geheimdienstkoordinator
 Jean Le Bret (1872–1947), französischer Segler

Siehe auch:
 Lebret
 Bret